Der Mjøndalen IF ist ein norwegischer Sportverein aus Mjøndalen. Die Fußballmannschaft, die dreimal Pokalsieger wurde, spielte mehrere Jahre in Norwegens höchster Spielklasse. Der MIF stieg zur Saison 2015 nach 23 Jahren wieder für eine Saison in die Tippeliga auf.

Geschichte 
Mjøndalen IF gründete sich im August 1910. Schnell etablierte sich Fußball als bedeutendste Sportart innerhalb des Klubs und 1918 nahm die Mannschaft erstmals am Pokalwettbewerb teil. Nach mehreren regionalen Meistertiteln gewann der Klub 1933 seinen ersten nationalen Titel. Mit einem 3:1-Erfolg über Viking Stavanger gewann er den Landespokal, der im folgenden Jahr mit einem 2:1-Endspielsieg nach Verlängerung gegen Sarpsborg FK verteidigt wurde. In der Folge qualifizierte sich der Klub für die 1937 unter dem Namen Norgesserien eingeführte landesweite Meisterschaftsserie. Im selben Jahr holte der Klub seinen dritten Pokaltitel. Bis zur kriegsbedingten Unterbrechung 1940 gehörte der Klub anschließend in seiner Ligastaffel zu den führenden Mannschaften und konnte 1947 hieran wieder anknüpfen. Als Distriktmeister zog der Klub in die Meisterschaftsendrunde ein, scheiterte dort jedoch im Halbfinale an IL Sparta. Nach diesem Erfolg kam der Einbruch, 1950 stieg der Klub in die Zweitklassigkeit ab.

Nachdem die Fußballmannschaft von Mjøndalen IF zeitweise drittklassig antreten musste, gelang ihr zur Spielzeit 1972 die Rückkehr in die erste Liga. In den folgenden Jahren spielte sie vor allem gegen den Abstieg, der mehrfach auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz verhindert wurde. 1976 überraschte der Klub und belegte hinter Meister Lillestrøm SK mit einem Punkt Rückstand den zweiten Platz. Damit hatte sich der Klub für den UEFA-Pokal 1977/78 qualifiziert, in dem in der ersten Runde der Gegner FC Bayern München hieß. Mit zwei deutlichen Niederlagen verabschiedete sich der norwegische Klub aus dem Europapokal. Parallel lief es in der Liga schlecht, und die Mannschaft stieg in die Zweitklassigkeit ab. Dem sofortigen Wiederaufstieg folgte der erneute Abstieg. Zwischen 1982 und 1987 spielte der Klub erneut fünf Spielzeiten in der ersten Liga. Anschließend verabschiedete sich der Klub aus dem höherklassigen Fußball, ehe er vor der Spielzeit 2009 in die zweitklassige Adeccoliga aufstieg. Im November 2014 qualifizierte sich Mjøndalen IF in Relegationsspielen gegen Brann Bergen wieder für die erste Liga. Nach nur einer Spielzeit musste man allerdings wieder den Weg in die jetzt OBOS-Liga genannte zweite Liga antreten. Nach der Rückkehr 2019 hielt sich MIF drei Jahre in der höchsten Klasse, bevor Ende 2021 der erneute Abstieg erfolgte.

Platzierungen

Europapokalbilanz

Weblinks 

 Offizielle Website des Vereins (norwegisch)
 Offizielle Website der Fußballabteilung (norwegisch)

 
Norwegischer Fußballverein
Organisation (Drammen)
Gegründet 1910